Филёвская улица — название улиц на территории районов Филёвский Парк и Фили-Давыдково в Москве.

 2-я Филёвская улица
 3-я Филёвская улица
 Большая Филёвская улица
 Малая Филёвская улица

 Переименованные
 1-я Филёвская улица (до 1967) — улица Олеко Дундича